

Onomastica 
 Ismail – nome proprio di persona maschile, variante di Ismaele

Persone 
 Isma'il Pascià – (1830-1895) – viceré e poi chedivè d'Egitto tra il 1863 e il 1879
 Isma'il I (849-907) – emiro persiano della dinastia samanide
 Scià Isma'il I (1487-1524) – scià di Persia, capostipite della dinastia safavide
 Khalid Ismaïl – calciatore emiratino
 Sherif Ismail – politico e ingegnere egiziano
 Ismail Ahmed Ismail – atleta sudanese
 Tamer Ismail – giocatore di calcio a 5 egiziano

Altro 
 Ismail – città dell'Ucraina

de:Ismail
ru:Исмаил